Penela puede hacer referencia a:

En España

provincia de La Coruña 
Penela (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de A Silvarredonda, concello de Cabana de Bergantiños.
Torre da Penela, fortaleza situada en la parroquia de A Silvarredonda, concello de Cabana de Bergantiños.
Penela (Cedeira), lugar de la parroquia de Montoxo, concello de Cedeira.
A Penela (Mellid), lugar de la parroquia de Maceda, concello de Mellid.
Penela (Mugía), lugar de la parroquia de Vilastose, concello de Mugía.
A Penela (San Saturnino), lugar de la parroquia de San Sadurniño, concello de San Saturnino.
Penela (Somozas), lugar da parroquia de As Somozas, concello de Somozas.
A Penela (Trazo), lugar de la parroquia de Vilouchada, concello de Trazo.
A Penela (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.

provincia de Lugo 
Penela (Abadín), lugar de la parroquia de A Graña de Vilarente, concello de Abadín.
Penela (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Cutián, concello de Antas de Ulla.
Penela (Guntín), lugar de la parroquia de Entrambasaugas, concello de Guntín.
A Penela (Incio), lugar de la parroquia de A Cervela, concello de Incio.
A Penela (Monforte de Lemos), lugar y parroquia del concello de Monforte de Lemos.
A Penela (Monterroso), lugar de la parroquia de Lodoso, concello de Monterroso.
Penela (Carteire), lugar de la parroquia de Carteire, concello de Palas de Rey.
Penela (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Palas de Rei, concello de Palas de Rey.
Penela (Quindimil), lugar de la parroquia de Quindimil, concello de Palas de Rey.
A Penela (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Ulloa, concello de Palas de Rey.
Penela (Sarria), lugar de la parroquia de San Salvador da Pena, concello de Sarria.
A Penela (Sarria), lugar de la parroquia de Meixente, concello de Sarria.
A Penela (Saviñao), lugar de la parroquia de Marrube, concello de Saviñao.
A Penela (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
A Penela (Vicedo), lugar de la parroquia de Mosende, concello de Vicedo.

provincia de Orense 
Penela (Cartelle), parroquia del concello de Cartelle.
Freixoso de Penela, lugar de la parroquia de Penela, concello de Cartelle.
A Penela (Villamarín), lugar de la parroquia de Orbán, concello de Vilamarín.

provincia de Pontevedra 
A Penela (Cuntis), lugar de la parroquia de Cequeril, concello de Cuntis.
A Penela (La Estrada), lugar de la parroquia de Arca, concello de La Estrada.
A Penela (Golada), lugar de la parroquia de Esperante, concello de Golada.
Penela (Lalín), lugar de la parroquia de Donramiro, concello de Lalín.
Penela (Puenteareas), lugar de la parroquia de Cristiñade, concello de Puenteareas.
Penela (Rodeiro), lugar de la parroquia de Pedroso, concello de Rodeiro.
Penela (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Vilacoba, concello de Salvatierra de Miño.
Penela (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Oirós, concello de Villa de Cruces.

Otros 
Penela (Santiso), lugar de la parroquia de Belmil, concello de Santiso.
Penela (Villalba), lugar de la parroquia de Tardade, concello de Villalba.
A Penela (Becerreá), lugar de la parroquia de Guilfrei, concello de Becerreá.
A Penela (Boborás), lugar de la parroquia de Astureses, concello de Boborás.
A Penela (La Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de La Capela.
A Penela (Mañón), lugar de la parroquia de As Grañas do Sor, concello de Mañón.
A Penela (Miño), lugar de la parroquia de Miño, concello de Miño.
A Penela (Franza), lugar de la parroquia de Franza, concello de Mugardos.
A Penela (Meá), lugar de la parroquia de Meá, concello de Mugardos.
A Penela (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de San Miguel do Campo, concello de Nogueira de Ramuín.
A Penela (Loiba), lugar de la parroquia de Loiba, concello de Ortigueira.
A Penela (Ortigueira), lugar de la parroquia de Ortigueira, concello de Ortigueira.
A Penela (Toques), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Toques.
A Penela (Meirás), lugar de la parroquia de Meirás, concello de Valdoviño.
A Penela (Germade), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
Penela Garceira, lugar de la parroquia de Vilapoupre, concello de Antas de Ulla.

En Portugal 
Penela (Portugal), villa del distrito de Coímbra.
Pai Penela, freguesia del municipio de Mêda, distrito da Guarda.
Penela da Beira. freguesia del municipio de Penedono, distrito de Viseu.
Póvoa de Penela. freguesia del municipio de Penedono, distrito de Viseu.
Penela do Minho. antigo municipio.
 São Miguel de Penela, antigua freguesia del municipio de Penela, distrito de Coimbra.